Амори V де Монфор (; вторая половина XII века) — граф Эврё, сын Симона III де Монфора и Матильды.

Биография 
В 1170 году, ещё при жизни отца, Амори женился на одной из дочерей Уильяма Фиц-Роберта, графа Глостер из побочной ветви Нормандской династии. От этого брака родился только один сын, тоже Амори, ставший позже графом не только Эврё, но и Глостера.

После смерти Симона III в 1181 году Амори как старший сын получил все родовые владения в Нормандии, по которым Монфоры были вассалами Плантагенетов, включая графство Эврё; владения в Иль-де-Франсе достались его брату Симону.

Дата смерти Амори V неизвестна. Хронист Роджер Ховеденский упоминает некоего Амори де Монфора среди тех крестоносцев, которые скрепили своей подписью договор между Ричардом Львиное Сердце и Танкредом ди Лечче на Сицилии в 1190 году; но о каком Амори, отце или сыне, здесь идёт речь, неизвестно.

Примечания

Ссылки 
 Графы Эврё на fmg.ac (англ.)

История Нормандии
Амори 5
Графы д’Эврё